Rattle and Hum steht für

U2: Rattle and Hum, amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1988 von Phil Joanou
Rattle and Hum (Album), Musikalbum der irischen Rockmusikgruppe U2